Världsmästerskapet i handboll för herrar 2025 spelas i Danmark, Norge och Kroatien från den 8 till 26 januari 2025. Det beslutade IHF på ett möte i Kairo i februari 2020.

Det här är första gången som Norge är värd för World Handball-evenemanget.

Arenor
 Dubrovnik : New Dubrovnik Arena
 Drammen : New Drammen Arena
 Herning : Jyske Bank Boxen
 Köpenhamn : Royal Arena
 Oslo : Telenor Arena
 Poreč : Žatika sporthall
 Split : Spaladium Arena
 Stavanger : Stavanger Idrettshall
 Trondheim : Trondheim Spektrum
 Varaždin : Varaždin Arena
 Zagreb : Zagreb Arena

Kvalificerade nationer

Slutplaceringar

Anmärkningar

Referenser

2025 i Danmark
2025 i Norge
2025 i Kroatien
Handbollssäsongen 2024/2025
Internationella handbollstävlingar i Danmark
Internationella handbollstävlingar i Norge
Internationella handbollstävlingar i Kroatien
2025